Hyannis – villaggio del Massachusetts
Hyannis – villaggio del Nebraska